Los Judíos de Schindler —conocidos en alemán como Schindlerjuden— fueron cerca de 1200 ciudadanos judíos salvados por Oskar Schindler durante el holocausto y que sobrevivieron durante el régimen nazi gracias a la intervención de Schindler, el cual les dio protección como trabajadores en su empresa de esmaltes en la Cracovia de la Polonia ocupada y posteriormente en el protectorado de Bohemia y Moravia, evitando así la deportación de estos a los campos de exterminio hasta el fin de la guerra. En su afán por salvarles, Schindler se arruinó.

En 2012 se estimó que más de 8500 descendientes de aquellos judíos que formaron parte de la Lista, residen en Estados Unidos, Europa e Israel.

Lista de Schindler 
A continuación se detalla los nombres de los Schindlerjuden que trabajaron tanto en Cracovia como en Brünnlitz. La Lista fue preparada por Mietek Pemper, Itzhak Stern y el propio Schindler entre septiembre y octubre de 1944.

A estos se añadieron otros mil nombres por el antiguo taquígrafo Mieczyslaw Pemper tras la llegada de estos a la factoría de Brünnlitz el 21 de octubre de 1944, y que fue expuesta en 1958 en el Servicio Internacional de Registros (ITS).

Esta lista está basada en dos listas de 1.098 prisioneros realizadas por el administrador del Campo de Brünnlitz el 18 de abril de 1945 y que se encuentra en el Memorial Yad Vashem.

Lista (A-Z)

Leyenda 
(La lista de ocupaciones se encuentra en alemán. El género femenino acaba en -in)
Arzt, Ärztin - médico, médico de cabecera
Autogenschweißer - soldador
Automechaniker - mecánico (de automóviles)
Bäcker - panadero
Bauarbeiter - albañil
Bauingenieur - ingeniero civil
Bautischlergeh - maestro mayor de obras
Bergmann - minero
Buchbinder - encuadernador
Buchhalter - contable
Dachdecker - techador
Elektrikergehilfe - electricista
Fleischer - carnicero
Glaser - cristalero
Hilfsarbeiter - peón
Koch - cocinero
Konstruktionszeichner - delineante
Lackiererges - pintor (de arte)
Maler - pintor 
Maurer - albañil
Metallarbeiter - metalista
Metallverarb.(-eiter) - metalista
Monteur - sastre
Sanitaterin - basurero
Schlosser - herrero
Schneider - sastre
Schreibkraft - mecanógrafo
Schweißer, Schweisser - soldador
Stanzer - punzón
Tierarzt - veterinario
Tischler - carpintero
Wasserinstallateur - fontanero
Werkzeugschlosser - cerrajero
Zimmerer - carpintero

Adaptaciones 

Las historias de los arriba mencionados aparece descrita en el libro de Thomas Keneally: Schindler's Ark y la adaptación cinematográfica de dicha obra bajo el título La lista de Schindler dirigida por Steven Spielberg.

Poldek Pfefferberg convenció a ambos para que contasen sus historias.

Véase también 
 Oskar Schindler
 Judíos en la Alemania nazi

Bibliografía 
Brecher, Elinor J. Schindler’s Legacy: True Stories of the List Survivors. New York: Dutton, 1994. (D 811 .A2 B74 1994) - A compilation of interviews with many of those saved by Schindler. Includes reports of their experiences in the concentration camps and with Schindler, and their stories of life after the war. Includes over one hundred personal photographs.
Byers, Ann. Oskar Schindler: Saving Jews from the Holocaust. Berkeley Heights, NJ: Enslow, 2005. (D 804.66 .S38 B94 2005) - Biography of Schindler, with emphasis on his rescue activities during the war. Part of the “Holocaust Heroes and Nazi Criminals” series for young adult readers. Includes glossary and index.
 Crowe, David M. Oskar Schindler: The Untold Account of His Life, Wartime Activities, and the True Story Behind the List. Boulder, CO: Westview Press, 2004. (D 804.66 .S38 C76 2004) - Comprehensive account of Schindler’s early life, business career, rescue attempts, and postwar experiences in Germany and Argentina. Based on personal interviews and archival sources, including Schindler’s personal papers discovered in 1997. Includes extensive bibliography and index.
 Fensch, Thomas, editor. Oskar Schindler and His List: The Man, the Book, the Film, the Holocaust and its Survivors. Forest Dale, VT: Paul S. Eriksson, 1995. - A collection of essays, articles, and interviews which illuminate Schindler and the international effect of his story. Includes a reprint of an article written about Schindler in 1949 and sections about Thomas Keneally’s book Schindler’s List, Steven Spielberg’s film adaptation of the story, and issues and implications of the Holocaust.
 Fogelman, Eva. Conscience & Courage: Rescuers of Jews During the Holocaust. New York: Doubleday, 1994. (D 810 .R4 F64 1994) - Relates stories about Schindler and his efforts to save Jews in the context of other rescue efforts and courageous acts during the Holocaust. Examines the motivation of Schindler and other rescuers, including personal, psychological, and historical factors.
 Gruntová, Jitka: Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi. Praha 2002. - Comprehensive account of Schindler’s life, creation of the famous list and the daily reality of the life in the Brunnlitz factory. Based on interviews, books and archival sources.
 Keneally, Thomas. Schindler’s List. New York: Simon and Schuster, 1982. (PR 9619.3 .K46 S3 1982) - A fictional recreation of the story of Oskar Schindler, an industrialist who saved 1,100 Jews from death by employing them in his factory in Kraków. Drawn from authentic records, the testimony of many of those saved by Schindler, and the author’s extensive research. Also published as Schindler’s Ark.
 Meltzer, Milton. “Schindler’s Jews.” In Rescue: The Story of How Gentiles Saved Jews in the Holocaust, 55-67. New York: Harper & Row, 1988. (D 810 .R4 M247 1988) - A brief, personal account of Schindler’s life and heroism. Written for young adults.
 Roberts, Jack L. Oskar Schindler. San Diego: Lucent Books, 1996. (D 804.66 .S38 R628 1996) - Interweaves the biography of Oskar Schindler with the larger events of the Holocaust, including the rise of anti-Semitism and the implementation of the “Final Solution.” Briefly discusses Schindler’s life after the war. Includes photographs. Written for young adults.
 Schindler, Emilie. Where Light and Shadow Meet: A Memoir. New York: Norton, 1997. (D 811.5 .S31513 1997) - An autobiography by Oskar Schindler’s wife. Tells her story from childhood to after the war. Presents a detailed, behind-the-scenes account of the list’s development and the steps taken to save Jews. Includes numerous photos and two maps.
 Silver, Eric. “The Few Who Disobeyed.” In The Book of the Just: The Unsung Heroes Who Rescued Jews from Hitler, 147-154. New York: Grove Press, 1994. (D 804.65 .S55 1992) - Uses personal testimony and historical documents to construct a more personal picture of Schindler and to describe the great lengths he took to save Jews by employing them in his factory and bargaining for their lives.
 Skotnicki, Aleksander B. Oskar Schindler in the Eyes of Cracovian Jews Rescued by Him. Kraków: Wydawn. AA, 2008. (D 804.66 .S38 S5813 2008) - Examines Schindler’s legacy through testimony gathered from the Polish Jews saved by his efforts. Contains articles discussing Schindler, the list, and Płaszów concentration camp and the enamelware factory. A short list of films, press reports, and books is also presented, along with numerous photos from a variety of sources.
 Zuckerman, Abraham. A Voice in the Chorus: Memories of a Teenager Saved by Schindler. Stamford, CT: Longmeadow Press, 1994. (D 804.3 .Z84 1994) - A survivor’s personal narrative describing his life in Kraków before the war, his imprisonment in concentration camps, and his rescue by Oskar Schindler. Also tells of his life after the war. Includes personal photographs. Previously published as A Voice in the Chorus: Life as a Teenager in the Holocaust.

Referencias

Enlaces externos 
Saved by Oscar Schindler www.schindlerjews.com. 
Daily Mail story on sale of the original list
 Copy from the Auschwitz museum
 SCHINDLERJUDEN: WHY DID HE DO IT?, Villanova University

Sobrevivientes de campos de concentración nazis